Вацлавик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вацлавик, Адам (род. 1994) — чешский биатлонист, призёр юниорского чемпионата Европы 2014 года.
 Вацлавик, Пауль (1921—2007) — австрийский (американский) психотерапевт и психолог.